Bilboquet steht für:

 ein Werkzeug, um dünne Goldplatten (Blattgold) auf Flächen aufzutragen, siehe Bilboquet (Werkzeug)
 ein Spiel, bei dem man einen Ball fangen kann, siehe Bilboquet (Spiel)
 ein Stück Stein, das nur noch als Bruchstein dient, siehe Bruchstein